bukott angyal, az Isten ellen fellázadt, mennyországból kitaszított angyalok a Bibliában

Film
Bukott angyalok (Lost Angels), 1989-ben bemutatott amerikai filmdráma
Bukott angyal (The Lost Angel), 2005-ben bemutatott kanadai–amerikai filmthriller
Nora Roberts: Bukott angyal (Angels Fall), 2007-ben bemutatott amerikai bűnügyi film

Televízió
Bukott angyal (Fallen Angel), az X-akták 1. évadjának 10. epizódja (1993)
Bukott angyalok (Fallen Angels), 1993–1995 között bemutatott amerikai antológiasorozat
Bukott angyalok (Dominion), 2014–2015 között bemutatott amerikai fantasysorozat

Lásd még
Bukott angyalkák (Duo luo tian shi), 1995-ben bemutatott hongkongi filmdráma

Kapcsolódó szócikk
Fallen Angels (egyértelműsítő lap)